Пачу́ка:
Пачука-де-Сото — город в Мексике.
«Пачука» — футбольный клуб из города Пачука-де-Сото.